Taubenhof bezeichnet Ortsteile:

 Taubenhof (Murrhardt), Wohnplatz beim Weiler Steinberg der Stadt Murrhardt im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Taubenhof (Schwäbisch Hall), ehemaliger Einzelhof der Stadt Schwäbisch Hall im Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg 
 Taubenhof (Seukendorf), Einöde der Gemeinde Seukendorf im Landkreis Fürth, Bayern
 Taubenhof (Welzheim), Weiler der Stadt Welzheim im Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Taubenhof, gen. Gutchen, Wohnplatz der Gemeinde Brückendorf, Kreis Osterode, Ostpreußen, seit 1945: Gucin im Powiat Ostródzki, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen